Mali Otok je naselje u sastavu Općine Legrad, u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 146 stanovnika.

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Legrad